Аккуль — от тюркского ак куль — «белое озеро»

Населённые пункты 
Аккуль — название населённых пунктов в России:
 Аккуль — деревня в Кармаскалинском районе Башкортостана.
 Аккуль — посёлок в Куйбышевском районе Новосибирской области.
 Аккуль — деревня в Лениногорском районе Татарстана.

Озёра 
 Аккуль — озеро в Республике Алатай с протекающей через него рекой Аккол
 Аккуль — озеро в Гафурийском районе Республики Башкортостан.
 Аккуль — в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китайской Народной Республики

См. также 
 Ак-Куль (устаревшее) — река в Республике Алтай.
 Ак-Куль — деревня в Буинском районе Республики Татарстан.